Stadstimmerhuis, vroeger een gebouw in een stad waar het materiaal voor de stadswerken was opgeslagen, en waar later ook de stadstimmerman woonde en werkte
 Stadstimmerwerf (Leiden) 
 Stadstimmerwerf (Alkmaar)